Bulnes (Antarctica), schiereiland van Antarctica
 Bulnes (Chili), gemeente in Chili
 Bulnes (Spanje), parochie in het Spaanse Asturië
 Bulnes (geslacht), Spaans-Chileense familie